А Ин (; настоящее имя — Цянь Синцу́нь (); 6 февраля 1900 — 17 июня 1977) — китайский драматург, литературовед и критик. Автор исторических драм и работ по истории новой и новейшей китайской литературы.

Биография 
Родился в г. Уху в провинции Аньхой. В юности участвовал в движении 4 мая. В 1926 году вступил в Компартию. В 1927 бежал из Ухань, а оттуда в Шанхай, где совместно с поэтом Цзян Гуанцы организовал общество «Солнце» (), став одним из зачинателей движения за пролетарскую литературу в Китае.
Зимой 1930 года принял участие в подготовительной работе «Лиги левых писателей» (), был избран членом её Бюро и Исполнительного комитета.

В конце 1930-х во время Японо-китайской войны был литературным редактором ежедневной шанхайской газеты «Спасение» (). В 1941 руководил пропагандистской работой в Новой 4-й армии.
После основания КНР работал в сфере руководства культурой, при этом продолжая вести обширные литературоведческие исследования.  Подвергся преследованиям во времена культурной революции. Умер от рака 17 июня 1977 года.

Творчество 
А Ин начинал как новеллист (сборники рассказов «Могилы», «История революции», «Белый дым» и др.) и поэт (сборник «Голодные люди и голодный орёл»), но наибольшее признание получил как драматург. Его перу принадлежит ряд исторических драм, в том числе «Ли Цзычэн» (, 1948) о вожде Крестьянской войны 1628—45, а также сценарии кинофильмов.

Ещё в конце 1920-х А Ин проявил себя как литературный критик и историк литературы. Помимо эссе про современных ему китайских авторов, он написал обзоры творчества М. Горького, А.С. Пушкина, Бернарда Шоу, Дюма и других зарубежных писателей.

Является автором ценных работ по истории китайской литературы XIX—XX века: «Современные китайские писатели» (1928), «Индекс исторических материалов» (1935) к «Большой антологии новой китайской литературы», «Беседы о прозе» (1936), «История прозы поздней Цин» (1937), «Каталог драматических и прозаических произведений поздней Цин» (1954), «Сборник произведений периода Опиумных войн» (1957), «Сборник произведений периода франко-китайской войны» (1957) и других.

Примечания

Ссылки 
 Список произведений на портале «Baidu» 
 http://www.hudong.com/wiki/%E9%98%BF%E8%8B%B1

Литература 
 Федоренко Н. Т., Китайская литература, М., 1956
 «Краткая литературная энциклопедия», т. 1, М., 1962
 Черкасский Л. Е. Новая китайская поэзия (20—30-е годы). М.: Наука, 1972. По именному указателю.

Драматурги XX века
Китайские драматурги
Историки литературы
Литературоведы Китая
Литературные критики Китая
Коммунисты Китая
Умершие от рака